Rawls ist der Familienname folgender Personen:
 Eugenia Rawls (1913–2000), US-amerikanische Schauspielerin
 Hardy Rawls (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 John Rawls (1921–2002), US-amerikanischer Philosoph
 John Rawls (Schauspieler) (* 1972), neuseeländischer Schauspieler
 Katherine Rawls (1917–1982), US-amerikanische Wasserspringerin
 Lou Rawls (1933–2006), US-amerikanischer Jazz/Soul-Sänger
 Morgan Rawls (1829–1906), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Rawls (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rawls (Alabama)
 Rawls (Arkansas)
 Rawls (Florida)
 Rawls (North Carolina)
 Rawls Springs (Mississippi)

Himmelskörper:
 (16561) Rawls, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Rowles